Il y a eu plusieurs Philippe au sein de deux familles des ducs de Bourgogne :

première famille des ducs capétiens de Bourgogne 
 Philippe de Bourgogne, dit Philippe Monsieur, (1323-1346), fils du duc Eudes IV de Bourgogne ;
 Philippe  de Bourgogne, dit Philippe de Rouvres (ou Rouvre), (1346-1361), duc de Bourgogne, fils du précédent ;

famille des ducs de Bourgogne de la famille de Valois
 Philippe II de Bourgogne, dit Philippe le Hardi, (1342-1404), duc de Bourgogne, fils de Jean le Bon, roi de France, marié à la veuve du précédent ;
 Philippe de Bourgogne (1389-1415), comte de Nevers et de Rethel, fils du précédent ;
 Philippe III de Bourgogne, dit Philippe le Bon (1396-1467), duc de Bourgogne, fils de Jean Sans Peur, petit-fils de Philippe II le Hardi ;
 Philippe de Bourgogne, dit aussi Philippe de Brabant, (1404-1430), duc de Brabant, fils d'Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, petit-fils de Philippe II ;
 Philippe le Beau (1478-1506), héritier de l'empire bourguignon et roi de Castille et de León ;
 Philippe de Bourgogne-Beveren (mort le  - Bruges), fils d'Antoine bâtard de Bourgogne (1421 † 1504, dit le Grand Bâtard de Bourgogne, fils de Philippe III de Bourgogne), comte de La Roche (Ardenne), seigneur de Beveren et de la Veere,  (1491-1498), gouverneur d'Artois, chevalier de la Toison d'or ;
 Philippe de Bourgogne (évêque d'Utrecht) (1464-1524), dit Philippe de Bourgogne-Blaton, fils de Philippe III de Bourgogne,  (1498-1517), évêque d'Utrecht (1517-1524).